Scherzo da prete è un modo di dire colloquiale della lingua italiana. Si usa per indicare uno scherzo di cattivo gusto, fastidioso e inaspettato.

Origine 
Il modo di dire nasce dal cambio di opinione di Pio IX, che dapprima sostenne l'Unità d'Italia e in seguito si dichiarò contrario.

Note 

Modi di dire italiani